O termo Forte da Vera Cruz pode referir-se a:

No Brasil 
 Forte da Vera Cruz de Itapema, em São Paulo
 Forte da Vera Cruz do Itapecuru, no Maranhão

Em Portugal 
 Forte de Vera Cruz, sobre a praia da Fiqueira, no Distrito de Faro

Desambiguação